Hodo ist der Name folgender Personen:

 Hodo I. (Lausitz) (um 930–993), Markgraf der sächsischen Ostmark 
 Hodo von Hodenberg (1887–1962), deutscher Jurist und Politiker (CDU)

Hodo ist der Familienname folgender Personen:

 David Hodo (* 1947), amerikanischer Sänger der Band Village People